Eve, Ève steht für:
 Bierserie speziell für Frauen der ehemaligen Schweizer Bierbrauerei Cardinal in Freiburg im Üechtland
 Europäische Eibe, eine Baumart
 Eve (Album), Progressive-Rock-Album von The Alan Parsons Project, 1979 veröffentlicht
 Eve (Computerspiel), multimediale Produktion des Rockmusikers Peter Gabriel aus dem Jahr 1997
 Eve (Fernsehserie), Sitcom (2003–2006) mit der US-amerikanischen Rapperin Eve
 Eve (Film), US-amerikanischer Kurzfilm der Regisseurin Natalie Portman aus dem Jahr 2008 mit Lauren Bacall in der Hauptrolle
 Ève (Oratorium), Oratorium von Jules Massenet
 eve (Getränk), leicht alkoholisches Frauengetränk der Firma Eve Getränke GmbH, Hamburg
 Ève (Oise), Gemeinde im französischen Département Oise
 Eve (Vorname), weiblicher Vorname
 Eve (Rapperin), US-amerikanische Rapperin und Schauspielerin
 Eve-Olution, Titel des Studioalbums aus dem Jahr 2002 von der US-amerikanischen Rapperin Eve
 Eve (japanischer Sänger) (* 1995), japanischer Singer-Songwriter und Vocaloid-Produzent
 Eve Torres, eine US-amerikanische Tänzerin, Schauspielerin und Wrestlerin, die mit ihrem Vornamen in der WWE auftrat.
 Eve (Rening), tropischer Sturm, siehe Pazifische Taifunsaison 1999#Tropischer Sturm Eve (Rening)
 Eve als abweichende Bezeichnung für Ewe, westafrikanische Sprache
 Eve (Zigarettenmarke), amerikanische Zigarettenmarke
 Jargon-Ausdruck für die synthetisch hergestellte Substanz Methylendioxyethylamfetamin, die dem Methylendioxymetamphetamin (besser bekannt als Ecstasy) sehr ähnlich ist
 Englisch für "Vorabend", z. B. "Christmas Eve" = "Heiligabend". "Halloween" = "All Hallows' Eve" = Vorabend von Allerheiligen. 

Eve ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Eve (* 1982), britische Schauspielerin
 Amelia Eve (* 1992), britische Schauspielerin
 Angus Eve (* 1972), Fußballspieler aus Trinidad & Tobago
 Anthony Eve, nordirischer Filmkomponist und Musikproduzent.
 Arthur Stewart Eve (1862–1948), britischer Physiker
 Laverne Eve (* 1965), bahamaische Speerwerferin
 Richmond Eve (1901–1970), australischer Wasserspringer
 Trevor Eve (* 1951), britischer Schauspieler

EVE steht als Abkürzung für:
 Extreme Ultraviolet Variability Experiment, ein Instrument des NASA-Satelliten Solar Dynamics Observatory
 Empfehlungen für Verkehrserhebungen, technisches Regelwerk im Straßenbau in der Schweiz
 Empfehlungen für Verkehrserhebungen, technisches Regelwerk in der Verkehrsplanung in Deutschland
 Endverbleibserklärung, Dokument zur Sicherstellung zweckgemäßer Nutzung bestimmter Wirtschaftsgüter
 Erde-Venus-Erde, Funkechos von der Venus
 EVE Online, Mehrspieler-Internet-Rollenspiel (MMORPG) der isländischen Entwickler von CCP Games
 Evelop Airlines, eine spanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Flughafen Harstad/Narvik, Verkehrsflughafen in der Gemeinde Evenes, Provinz Nordland, Nord-Norwegen nach dem IATA-Code
 eine Zigarettenmarke, siehe Philip Morris International

Abkürzung